Горіховий Гай — парк у Львові (Україна).
 Горіховий Гай — пасажирський зупинний пункт у Харківській області (Україна).